

Cinema 
 Kiss Me Again – film del 1925
 Kiss Me Again – film del 1931 diretto da William A. Seiter
 Kiss Me Again – film del 2006

Televisione 
 Kiss Me Again - Chup hai dai tha nai nae ching – serie televisiva del 2018

Musica 
 Kiss Me Again – canzone dall'operetta Mlle. Modiste
 Kiss Me Again – canzone di We Are the In Crowd
 Kiss Me Again – canzone di Dinosaur (Arthur Russell)